

Personnalités 
 Norodom Bopha Devi (1943-2019), princesse cambodgienne, ministre, directrice de ballet ;
 Yorm Bopha (née vers 1983), militante cambodgienne des droits fonciers.

Fiction 
 Bopha !, film américain réalisé par Morgan Freeman, sorti en 1993.

Autre 
 Typhon Bopha, cyclone tropical en 2011.